Río San José kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río San José (periodiskt vattendrag i Chile, Región de Arica y Parinacota),

Mexiko 

 Río San José, Oaxaca, ort, San Miguel Suchixtepec, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar